Вар (Var) може да се отнася за:

 Негасена вар, калциев оксид;
 Гасена вар, калциев хидроксид;
 Вар, департамент във Франция;
 Вар, река във Франция.

Вар () е име на:

 Когномен Вар на римската фамилия Квинтилии;
 Секст Квинтилий Вар (консул 453 пр.н.е.);
 Марк Квинтилий Вар, консулски военен трибун 403 пр.н.е.;
 Публий Квинтилий Вар (претор 203 пр.н.е.), победител над картагенския военачалник Магон – братът на Ханибал;
 Секст Квинтилий Вар (понтифекс), понтифекс 65 пр.н.е.;
 Секст Квинтилий Вар (претор), претор 57 пр.н.е.;
 Секст Квинтилий Вар (квестор), квестор 49 пр.н.е., баща на прочутия Публий Квинтилий Вар от Битката в Тевтобургската гора;
 Публий Квинтилий Вар (46 пр.н.е.-9 г.), римски сенатор, от Битката в Тевтобургската гора;
 Публий Квинтилий Вар Младши (1 – 27 г.), син на Публий Квинтилий Вар и Клавдия Пулхра;
 Квинтилий Вар (конник), римски конник и приятел на поетите Вергилий и Хораций;
 Публий Алфен Вар, юрист, суфектконсул 39 пр.н.е., консул 2 г.;
 Авъл Атерний Вар Фонтиналис, консул 454 пр.н.е.;
 Когномен на римската фамилия Лицинии;
 Гай Лициний Вар, консул 236 пр.н.е.;
 Гай Лициний Вар, баща на консулите от 171 и 168 пр.н.е и на Лициния, съпруга на Публий Муций Сцевола.

 Други фамилии:
 Публий Атий Вар, римски управител на провинция Африка 52 пр.н.е.;
 Секст Атий Вар, брат на Публий Атий Вар, участва също в боевете в Корфиниум;
 Публий Алфен Вар, юрист, суфектконсул 39 пр.н.е., консул 2 г.;
 Планций Вар, проконсул на Витиния и Понт, 1 век;
 Гай Планций Вар, син на Марк Планций Вар и римски сенатор и консул при император Адриан (117 – 138);
 Свети Вар (+ 307 г.), християнски мъченик, войник в Египет.

Други:
 Стура ди Ланзо (на лат. Varus), река в Италия;
 Varus deformity, термин от ортопедията.

Вижте също 
 Битка в Тевтобургската гора (Битката на Вар)